

Geografia
Fasanella – torrente della Campania, Italia

Persone
Daniele Fasanella – religioso italiano, venerato come santo e martire dalla Chiesa cattolica
Giovanni Fasanella – giornalista italiano
Ralph Fasanella – pittore statunitense di origine italiana
Vincenzo Fasanella – poeta e matematico italiano